Сулук:
 Сулук, Аделина (1795 — после 1867) — супруга президента Гаити Фостена-Эли Сулука.
 Сулук, Оливия (в замужестве Любин; 1842—?) — принцесса империи Гаити, родная дочь императрицы Аделины и приёмная — императора Фостена I.
 Сулук, Фостен-Эли (1782?—1867) — гаитянский генерал, президент Гаити, император под именем Фостен (Фаустин) I.
 Сулук (ум. 738) — тюргешский каган.
 Сулук — термин суфизма (см. тарикат).
 Сулук — посёлок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
Сулук — река, левый приток Амгуни.
 Сулук — станция Дальневосточной железной дороги (код ЕСР 918407).
 Сулук — административно-территориальное образование в составе муниципалитета Бенгази, Ливия.